Бачки́с () — литовская фамилия. 
Её женские варианты Бачкене (; замужняя женщина) и Бачките (; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Бачкис, Аудрис Юозас (род. 1937) — литовский кардинал и ватиканский дипломат, сын Стасиса Антанаса Бачкиса, брат Ричардаса Бачкиса. 
 Бачкис, Ричардас (род. 1934) — литовский дипломат, президент Литовской общины во Франции; сын Стасиса Антанаса Бачкиса, брат Аудриса Юозаса Бачкиса.
 Бачкис, Стасис Антанас (1906—1999) — литовский дипломат, глава дипломатической службы Литвы в изгнании (1983—1991); отец Аудриса Юозаса Бачкиса и Ричардаса Бачкиса.